

Televisione 
Cuore di ghiaccio – film TV italiano del 2006 diretto da Matteo Bellinelli
Inga Lindström - Cuore di ghiaccio (Herz aus Eis) – film TV tedesco del 2013 diretto da Martin Gies
Cuore di ghiaccio (Heart of Ice) – episodio della prima stagione della serie animata Batman
Cuore di ghiaccio (白夜龍!十代VS明日香(後編)) – episodio della serie animata Yu-Gi-Oh! GX

Letteratura 
Cuore di ghiaccio (El corazón helado) – romanzo del 2008 scritto per Guanda da Almudena Grandes